In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Delmenhorst aufgelistet. Es werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1952 angegeben.

Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 FDP: Freie Demokratische Partei
 FW: Freie Wähler
 Grüne: B’90/Grüne
 LAD: Linke Alternative Delmenhorst
 Linke: Die Linke
 2001: PDS
 2006: Linke/PDS
 MUT: Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)
 ÖDP: Ökologisch-Demokratische Partei
 Partei: Die Partei
 PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus → Linke
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 REP: Die Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 

 BF: Bürgerforum
 DL: Delmenhorster Liste
 UAD: Unabhängige Delmenhorster
 WfD/FDelP: Wir für Delmenhorst / Freie Delmenhorster Politik (Gemeinsame Liste)

Abkürzungen 

 k. A.: keine Angabe
 Sonst.: Sonstige
 Wbt.: Wahlbeteiligung

Wahlergebnisse ab 1952 
Bis zur Wahl 1991 sind die Ergebnisse der kleineren Parteien nicht einzeln aufgeschlüsselt, sondern unter Sonstige zusammengefasst.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 2006: davon MUT: 2,1 %, ÖDP: 1,1 %
2 2011: davon WfD/FDelP: 2,2 %

Ortsratswahlen ab 1996

Hasbergen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Einzelnachweise

Weblinks 

 Wahlergebnisse 2006 und 2011
 Wahlergebnisse 1996 und 2001
 Wahlergebnisse seit 1952
 Sitzverteilung im Rat seit 1952
 Ergebnisse der Kommunalwahl 2006
 Ergebnisse der Ratswahl 2011
 Ergebnis Ortsrat Hasbergen 2011
 Ergebnisse der Kommunalwahl 2016
 Ergebnisse der Kommunalwahl 2021

Delmenhorst
Kommunalwahlen